Tornado ha sido el nombre utilizado por dos buques de la Armada Española:

  fue una corbeta de hélice de la construida en Reino Unido para los Estados Confederado. Fue adquirido por Chile durante la Guerra Hispano-Sudamericana y en el transcurso de su viaje a Chile en 1866 fue capturado por fragata Gerona. Permaneció en activo en la Armada Española hasta 1892.
  es un patrullero de altura de la Armada Española  en servicio desde 2012

Nombres de buques de la Armada de España